Beat Gerber, né le  à Oberlangenegg, est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Carrière en club 
Beat Gerber découvre le hockey sur glace dans le mouvement junior de SC Langnau Tigers. En 1999, il fait ses premiers pas en LNA avec le club emmentalois. N'ayant pas forcément sa place dans l'effectif de l'Ilfis, il est prêté dans des clubs de  suisse, notamment à Ajoie et à Viège.

En 2003, il est engagé par le CP Berne, avec qui il gagne son premier titre de champion dès sa première saison. Il en fêtera un autre en 2010. Lors de la saison 2007-2008, il se qualifie pour la Ligue des champions.

Carrière internationale 
Beat Gerber a pris part à deux championnats du monde moins de 18 ans (1999 et 2000) et à deux championnats du monde junior (2000 et 2001). Il a en outre disputé cinq championnats du monde senior, en 2002, 2006, 2007, 2008 et 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|1998-1999 || SC Langnau Tigers U20 || Elites Jr. A
| 33 || 0 || 2 || 2 || 24 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|rowspan="2"|1999-2000 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 25 || 0 || 0 || 0 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
||SC Langnau Tigers U20 ||  Elites Jr. A
| 27 || 4 || 9 || 13 || 52 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="4"|2000-2001 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 39 || 0 || 0 || 0 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
||SC Langnau Tigers U20 ||  Elites Jr. A
| 5 || 1 || 1 || 2 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
||HC Ajoie || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
||HC Viège || LNB
| 3 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2001-2002 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 39 || 3 || 1 || 4 || 10 || 10 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
|| SC Langnau Tigers U20 ||  Elite Jr. A
| 10 || 2 || 4 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|| HC Viège || LNB
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2002-2003 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 43 || 3 || 3 || 6 || 20|| - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004 || CP Berne||  LNA
| 45 || 2 || 4 || 6 || 28 || 15 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2004-2005 || CP Berne||  LNA
| 43 || 2 || 5 || 7 || 47 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2005-2006 || CP Berne||  LNA
| 44 || 1 || 2 || 3 || 20 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2006-2007 || CP Berne||  LNA
| 42 || 0 || 3 || 3 || 26 || 17 || 0 || 2 || 2 || 22
|-
|2007-2008 || CP Berne||  LNA
| 50 || 3 || 10 || 13 || 52 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2008-2009 || CP Berne||  LNA
| 36 || 1 || 5 || 6 || 16 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2008-2009 || CP Berne || CHL
| 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 || CP Berne||  LNA
| 49 || 1 || 2 || 3 || 4 || 15 || 2 || 2 || 4 || 22
|-
|2010-2011 || CP Berne||  LNA
| 50 || 3 || 2 || 5 || 18 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2011-2012 || CP Berne||  LNA
| 49 || 2 || 6 || 8 || 16 || 17 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
|2012-2013 || CP Berne||  LNA
| 49 || 0 || 6 || 6 || 30 || 20 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
|2013-2014 || CP Berne||  LNA
| 36||1||7||8||16||6||1||3||4||0
|-
|2014-2015 || CP Berne||  LNA
| 39||1||5||6||37||11||0||1||1||4
|-
|2015-2016 || CP Berne||  LNA
|49 ||4 ||6 ||10 ||16 ||13 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2016-2017 || CP Berne||  LNA
|48 ||2 ||6 ||8 ||28 ||16 ||2 ||1 ||3 ||10
|-
|2017-2018 || CP Berne||  LNA
|39 ||0 ||1 ||1 ||8 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2018-2019 || CP Berne||  LNA
|50 ||2 ||5 ||7 ||4 ||18 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2019-2020 || CP Berne||  LNA
|35 ||0 ||6 ||6 ||26 ||- || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || CP Berne||  LNA
|46 ||2 ||5 ||7 ||26 || 9|| 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022|| CP Berne||  LNA ||  ||

Statistiques internationales 

|1999 || align="left"| CM-18 ans
| 7 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  || align="left"|
|-
|2000 || align="left"|CM-18 ans
| 7 || 0 || 2 || 2 || 12 || -1 || align="left"|
|- 
|2000 || align="left"|CM jr.
| 7 || 0 || 0 || 0 || 10 ||  -9 ||align="left"|
|-
|2001 || align="left"|CM jr.
| 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || -1 || align="left"|
|-
|2002 || align="left"|CM
| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || align="left"|
|-
|2006 || align="left"|CM
| 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || align="left"|
|-
|2007 || align="left"|CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || 8 || -3 || align="left"|
|-
|2008 || align="left"|CM
| 6 || 0 || 0 || 0 || 8 || -1 || align="left"|
|-
|2011 || align="left"|CM
| 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || -1 || align="left"|

Notes et références 

 

Naissance en mai 1982
Naissance dans le canton de Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Viège
Joueur du CP Berne
Sportif bernois
Défenseur de hockey sur glace